Моногенез (від  — «один» та  — «походження»):
 Моногенез — теорія про походження всіх людей або інших живих істот від однієї первісної пари. 
 Моногенез — теорія про походження всіх мов світу від однієї прамови.